Малагский салат () — типичное блюдо андалусской кухни, вариант картофельного салата. Этот холодный салат пользуется популярностью по всей Испании, его часто готовят в летнее время года. По мнению малагской газеты Sur, в одной только провинции Малага насчитывается около десятка рецептов малагского салата. При всём мнообразии вариантов рецепта основными ингредиентами малагского салата являются отварной картофель, мякоть апельсина, лук, зелёные оливки и предварительно вымоченного и обжаренного бакальяу. Салатная заправка может варьироваться. Малагский салат удачно сочетает солёный вкус трески со сладостью апельсинов.

См. также 
 Ремохон

Примечания

Ссылки 
 Гастрономия Малаги
 Рецепт малагского салата

Рыбные салаты
Андалусская кухня
Культура Малаги
Блюда из картофеля
Блюда по алфавиту